Brush Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Brush Creek (Colorado) im Logan County, Bundesstaat Colorado  
 Brush Creek (Florida) im Nassau County, Bundesstaat Florida  
 Brush Creek (Ludlow Creek) im Miami County, Bundesstaat Ohio
 Brush Creek (Stillwater River) im Miami County, Bundesstaat Ohio  
 Brush Creek (Turtle Creek) im Alleghany County, Bundesstaat Pennsylvania

Siehe auch:
 Brush Creek (Laclede County, Missouri), unincorporated Community im südlichen Laclede County im US-Bundesstaat Missouri
 Brush Creek Bridge
 Brush Creek Township
 Brushy Creek